Castillo de San Jorge puede referirse a:

Castillo de San Jorge de Lisboa, en Portugal.
Castillo de San Jorge de Sevilla, en España.
Castillo de San Jorge de la Isla de Celafonia, en Grecia.
Castillo de San Jorge de Daroca, en España.
Castillo de San Jorge de La Ametlla de Mar, en España.
Castillo de San Jorge de Piera, en España.